Sökmen est un nom de famille turc notamment porté par :

  (1929–2013), médecin et compositeur turc ;
  (1873–1955), homme politique turc ;
  (né en 1942), chorégraphe turc ;
 Tayfur Sökmen (1892–1980), homme politique turc.